Pantere Nere (Black Panthers) – movimento di protesta statunitense

Cinema 
 Black Panthers – documentario del 1968 diretto da Agnès Varda
 The Black Panthers: Vanguard of the Revolution – documentario del 2015 diretto da Stanley Nelson Jr.